Rollingwood – CDP statunitense nella California
Rollingwood – città statunitense nel Texas